F-102 puede hacer referencia a:

 El avión de combate estadounidense Convair F-102 Delta Dagger.
 La fragata española Almirante Juan de Borbón (F-102).